Die Regions Morgan Keegan Championships 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 22. Februar bis 2. März 2008 im US-amerikanischen Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Zagreb die PBZ Zagreb Indoors sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel ausgetragen. Letzteres gehört genau wie die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie der International Series Gold, wohingegen das Turnier in Zagreb zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der dieses Jahr als an drei Gesetzter im Achtelfinale ausschied. Im Finale siegte der ungesetzte Steve Darcis gegen Robin Söderling in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:65. Im Doppel waren Eric Butorac und Jamie Murray die Titelverteidiger. Beide traten dieses Jahr mit unterschiedlichen Partnern an und schieden jeweils in der ersten Runde aus. Den Titel konnten dieses Jahr Mahesh Bhupathi und Mark Knowles gewinnen. Sie setzten sich im Finale gegen die Zwillinge Sanchai und Sonchat Ratiwatana mit 7:65 und 6:2 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 769.000 US-Dollar, genau wie die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)